Андрей Иванович Барбарич (, м. Остер, теперь Черниговской области — 1979, Киев) — украинский советский -систематик, дендролог, доктор биологических наук, старший научный сотрудник отдела систематики цветковых растений, учёный секретарь, член спецсовета по защите диссертаций Института ботаники АН УССР (1941-1945).

Биография 
В 1933 окончил биологический факультет Киевского института народного образования (ныне Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко). 1934—1935 — учился в аспирантуре Института ботаники АН УССР под руководством академика А. В. Фомина.

В 1939 защитил кандидатскую диссертацию на тему: «Растительность Правобережного Полесья Украинской ССР». В 1968 году по совокупности трудов получил степень доктора биологических наук.

С 1934 по 1979 работал в Институте ботаники АН УССР, занимая должности младшего и старшего научного сотрудника отдела систематики цветковых растений.

В течение 15 лет занимал должность ответственного секретаря Украинского ботанического общества, был членом Правления Украинского общества охраны природы, членом Научного совета отдела заповедников, памятников природы и дендропарков Государственного комитета по охране природы при Совете Министров СССР, вел большую научно-популяризаторскую работу по вопросам природоохранной тематики.

Научная деятельность 
Научные труды посвящены вопросам дендрологии, геоботаники, флористики, систематики и географии растений, охраны природы, растительного сырья и тому подобное. Большинство из них посвятил флоре и растительности Украины. А. И. Барбарич — один из авторов 12-томного издания «Флора УССР», справочника «Определитель растений», справочника «Сорняки», первой в своем роде труда «Геоботаническое районирование Украинской ССР» и ряда других монографий.

Значительное внимание Барбарич Андрей Иванович уделял также изучению истории ботанических исследований на Украине и библиографии ботанической литературы.

Награды 
 Сталинская премия 3-й степени (1952).

Примітки

Литература 
 Протопопова В. В., Мякушко Т. Я. Памяти Андрея Ивановича Барбарича // Украинский ботанический журнал. — 1980. — 37, № 2.- С. 79-80.

Источники 
 [leksika.com.ua/16140519/ure/barbarich]  // Украинская Советская Энциклопедия
 История Национальной академии наук Украины (1941—1945): Часть 2. Приложения / Редкол.: А. С. Онищенко (отв. ред.) и др. — Киев, 2007. — 576 с.. — С. 207.
 Выдающиеся биологи Украины и мира: Барбарич Андрей Иванович  // Химико-биологический факультет ТГМУ имени Владимира Гнатюка

Выпускники Киевского университета